

Patronyme 
 Arnaud Fleurent-Didier (né en 1974), musicien et chanteur français.
 Émile Fleurent (1865-1938), homme politique français.
 Jacques Fleurent (), écrivain français.

Homonymie
Homonymie de patronyme